Luserna ist der Name folgender Orte in Italien:
 Lusern, in der Provinz Trento (Trentino-Südtirol)
 Luserna San Giovanni, in der Provinz Turin (Piemont)
 Lusern, Ortsteil der Gemeinde Santena in der Provinz Turin (Piemont)